Benton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Benton Township (Faulkner County, Arkansas)
 Benton Township (Fulton County, Arkansas)

in Illinois:
 Benton Township (Franklin County, Illinois)
 Benton Township (Lake County, Illinois)

in Indiana:
 Benton Township (Elkhart County, Indiana)
 Benton Township (Monroe County, Indiana)

in Iowa:
 Benton Township (Benton County, Iowa)
 Benton Township (Cass County, Iowa)
 Benton Township (Des Moines County, Iowa)
 Benton Township (Fremont County, Iowa)
 Benton Township (Keokuk County, Iowa)
 Benton Township (Lucas County, Iowa)
 Benton Township (Ringgold County, Iowa)
 Benton Township (Taylor County, Iowa)
 Benton Township (Wayne County, Iowa)

in Kansas:
 Benton Township (Atchison County, Kansas)
 Benton Township (Butler County, Kansas)
 Benton Township (Hodgeman County, Kansas)

in Michigan:
 Benton Township (Berrien County, Michigan)
 Benton Township (Cheboygan County, Michigan)
 Benton Township (Eaton County, Michigan)

in Minnesota:
 Benton Township (Minnesota)

in Missouri:
 Benton Township (Adair County, Missouri)
 Benton Township (Andrew County, Missouri)
 Benton Township (Atchison County, Missouri)
 Benton Township (Cedar County, Missouri)
 Benton Township (Crawford County, Missouri)
 Benton Township (Daviess County, Missouri)
 Benton Township (Douglas County, Missouri)
 Benton Township (Holt County, Missouri)
 Benton Township (Howell County, Missouri)
 Benton Township (Knox County, Missouri)
 Benton Township (Linn County, Missouri)
 Benton Township (Newton County, Missouri)
 Benton Township (Osage County, Missouri)
 Benton Township (Wayne County, Missouri)
 Benton Township (Webster County, Missouri)

in Ohio:
 Benton Township (Hocking County, Ohio)
 Benton Township (Monroe County, Ohio)
 Benton Township (Ottawa County, Ohio)
 Benton Township (Paulding County, Ohio)
 Benton Township (Pike County, Ohio)

in Pennsylvania:
 Benton Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Benton Township (Lackawanna County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Benton Township (McCook County, South Dakota)
 Benton Township (Minnehaha County, South Dakota)
 Benton Township (Spink County, South Dakota)

Siehe auch:
 North Benton Township
 West Benton Township